Ledizione 1994-1995 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo quarto titolo. Il campionato è iniziato il 19 agosto 1994 e si è concluso il 17 giugno 1995.

Capocannonieri del torneo sono stati Mario Basler del  e Heiko Herrlich del  con 20 reti a testa.

Stagione 

Questa stagione è caratterizzata dal duello al vertice tra il  ed il : i giallo-neri comandano la classifica fin dalla prima giornata, ma i rivali riescono a strappar loro il primato a per qualche turno. Il Borussia si laurea poi campione d'inverno e prosegue in testa fino alla ventinovesima giornata, quando viene sconfitto 3-1 dai bianco-verdi nello scontro diretto. Come conseguenza il Werder passa in testa, e inizia l'ultima giornata con un punto di vantaggio sugli avversari; viene però battuto dal  per 3-1, mentre il Borussia vince 2-0 contro l'. Il Borussia conquista il suo primo titolo in Bundesliga dopo aver vinto l'ultima edizione dell'Oberliga nel 1963.

In campo internazionale il Bayern arriva alla semifinale della Champions League, dove è sconfitto dai futuri campioni dell'. Nella Coppa UEFA ci sono invece ben due semifinaliste tedesche: una è il , che viene eliminato dal  poi campione, mentre l'altra è il Borussia Dortmund, che è fermato dalla ; i bianconeri avevano eliminato tra gli altri anche l'.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1995-1996
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1995-1996
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1995-1996
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1995-1996

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Friburgo, Werder Brema, Borussia Dortmund (20)
 Maggior numero di pareggi: Karlsruhe (14)
 Maggior numero di sconfitte: Dinamo Dresda (22)
 Minor numero di vittorie: Dinamo Dresda (4)
 Minor numero di pareggi: Bochum (4)
 Minor numero di sconfitte: Kaiserslautern, Borussia Dortmund (5)
 Miglior attacco: Werder Brema (70 gol fatti)
 Peggior attacco: Duisburg (31 gol fatti)
 Miglior difesa: Borussia Dortmund (33 gol subiti)
 Peggior difesa: Dinamo Dresda (68 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Borussia Dortmund (+34)
 Peggior differenza reti: Dinamo Dresda (-35)
 Miglior serie positiva: Borussia Dortmund (15, 5ª-19ª) , Kaiserslautern (15, 14ª-28ª)
 Peggior serie negativa: Duisburg (9, 3ª-11ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Werder Brema (5, 2ª-6ª) , Borussia Mönchengladbach (5, 9ª-13ª)
Partite
 Più gol (8):
Borussia Mönchengladbach-Bochum 7-1, 24 settembre 1994
Schalke-Monaco 1860 6-2, 12 marzo 1995
Karlsruhe-Dinamo Dresda 5-3, 27 maggio 1995
 Maggior scarto di gol (6): Borussia Mönchengladbach-Bochum 7-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 38 gol nella 6ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 17ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 22ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Georg Dardenne (14)
 Bernd Heynemann (14)
 Hellmut Krug (14)
 Hartmut Strampe (14)
 Markus Merk (13)
 Edgar Steinborn (13)
 Hans-Jürgen Weber (13)
 Hermann Albrecht (12)
 Jürgen Aust (11)
 Alfons Berg (10)
 Lutz-Michael Fröhlich (10)
 Günther Habermann (10)
 Jürgen Jansen (10)
 Michael Malbranc (10)
 Hans-Joachim Osmers (10)
 Eugen Strigel (10)

 Rainer Werthmann (10)
 Bernhard Zerr (10)
 Hans-Peter Best (9)
 Hans-Jürgen Kasper (9)
 Hans Scheuerer (9)
 Manfred Schmidt (9)
 Lutz Wagner (9)
 Wolf-Günter Wiesel (9)
 Winfried Buchhart (8)
 Volkmar Fischer (8)
 Frank Fleske (6)
 Lutz Pohlmann (6)
 Wieland Ziller (6)
 Heinz-Dieter Casper (5)
 Frank Kiefer (5)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1994-1995/

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994-1995